Мельникова Алла Сергіївна (1929—2005) — російський історик і нумізмат, доктор історичних наук, заслужений працівник культури
 Мельникова Анастасія Рюриківна (1969) — російська актриса театру і кіно
 Мельникова Вікторія В'ячеславівна (1961—1987) — медичних працівник, учасниця афганської війни, нагороджена орденом Червоної зірки.
 Мельникова Ганна Романівна — дружина колишнього керівника УРСР
 Мельникова Дарія Олексіївна (1992) — російська акторка театру і кіно
 Мельникова Євгенія Костянтинівна (1909—2001) — радянська актриса, Заслужена артистка РРФСР
 Мельникова Ірина Миколаївна (1918—2010) — український історик Словаччини та Чехії, богемістка, доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України
 Мельникова Тамара Михайлівна (1940) — російський музейний працівник, педагог, літературознавец
 Мельникова Уляна Петрівна (1976) — український художник та мистецтвознавець

Мельникова — присілок, Ірбітський міський округ (Піонерський), Свердловська область
 Мельникова — присілок, Слободо-Туринський район, Свердловська область
 Мельникова — присілок, Шадрінський район, Курганська область

Див. також 
 Мельников